Забарджад ( — «Хризолит») — арабское слово, заимствованное в нескольких языках и имеющее несколько значений, может использоваться как женское имя и как имя нарицательное. Семантически и этимологически имя «Забарджад» (Смарагд) сопоставимо с испанским именем .

 «Забарджад» — узбекский фильм. Назван по имени главной героини.
 Зебергед (о. Св. Ионы) — необитаемый остров в Красном море, самое известное месторождение хризолита.

Литература 
 

Арабские имена